Ро́джер Мо́ртимер (; около 1256 — 3 августа 1326, Лондон) — английский аристократ, 1-й барон Мортимер из Чирка с 1299 года, дядя Роджера Мортимера, 1-го графа Марча. Сыграл важную роль в завоевании Уэльса королём Англии Эдуардом I, получил обширные земли в этом регионе. В качестве судьи Уэльса был его фактическим правителем в 1307—1321 годах. Участвовал в ряде походов в Шотландию. В 1321 году примкнул к мятежу против Эдуарда II, позже был вынужден сдаться и умер в Тауэре после четырёх лет заключения.

Биография 
Роджер Мортимер принадлежал к одному из самых знатных и могущественных баронских родов Англии. Мортимеры принимали участие в нормандском завоевании и получили обширные владения в Херефордшире и Шропшире, которые в дальнейшем были расширены благодаря удачным бракам и войнам с князьями Уэльса. Роджер был третьим сыном Роджера Мортимера, 1-го барона Вигмора, и Мод де Браоз. Точная дата его рождения неизвестна, но его старший брат Эдмунд родился в 1255 году; соответственно Роджер должен был появиться на свет в 1256 году или немного позже.

Все земли Мортимеров должны были достаться старшему из братьев Ральфу. Эдмунду предстояла церковная карьера, а Роджеру — военная. Ральф умер ещё в юности, так что Эдмунд стал наследником; третий брат ещё при жизни отца (до 1282 года) был посвящён в рыцари. В 1281 году Роджер получил от короля разрешение охотиться на лис и зайцев по всей территории Шропшира и Стаффордшира. В 1282 году он вместе с братьями Эдмундом, Уильямом и Джеффри принял участие в завоевании Эдуардом I Уэльса. Мортимеры сыграли важную роль в этой войне. Они отправили князю Уэльса Лливелину ап Грифиду, приходившемуся им двоюродным дядей, письмо, в котором говорили, что являются его союзниками и готовы присягнуть Лливелину в замке Бильт; поверивший в эту выдумку князь отделился от своей армии с небольшим отрядом, на пути к Бильту попал в засаду и был убит. Именно Роджер отвёз голову Лливелина королю в Рудланский замок.

Несмотря на своё положение младшего сына и младшего брата баронов Вигморских, Роджеру удалось стать обладателем обширных земель. 2 июня 1282 года король пожаловал ему все земли, принадлежавшие мятежнику Лливелину Фичану, сыну короля Поуис Вадога Грифида ап Мадога. В результате в Центральном Уэльсе появилась новая феодальная барония, получившая название Чирк; Роджер построил в своих новых владениях замок, ставший его главной резиденцией.

В последующие годы Мортимер принимал активное участие в войнах Эдуарда I и набирал для короля лучников в своих владениях. В 1287 году он сражался против восставшего Риса ап Маредида из Истрад-Тауи, и ему было приказано оставаться в Уэльсе, пока восстание не будет подавлено; валлийский хронист пишет, что Рису в ходе этой войны удалось взять Роджера в плен. В 1294 году Мортимер сопровождал короля в гасконской экспедиции. Он снова был в Гаскони три года спустя, а в 1300 и 1301 годах участвовал в шотландской войне. Сэр Роджер присутствовал при осаде Карлаверока в 1300 году, он и Уильям Лейбёрн были назначены во время этой кампании проводниками и опекунами принца Уэльского (впоследствии Эдуарда II). 6 февраля 1299 года Мортимер был впервые вызван в парламент как лорд Чирк. В 1301 году он участвовал в работе Линкольнского парламента, где подписал знаменитое письмо баронов к папе Бонифацию VIII с требованием прекратить поддержку восставших шотландцев. Сэр Роджер снова был в Шотландии в 1303 году. Оставив действующую армию без разрешения, он навлёк на себя королевский гнев, и его земли были на время конфискованы.

После восшествия на престол Эдуарда II в 1307 году положение Мортимера улучшилось. Сэр Роджер был назначен лейтенантом короля и судьёй Уэльса, все королевские замки в Уэльсе были вверены его попечению. Владея столь широкими полномочиями при слабом короле, Мортимер получил практически неограниченную власть над обширным регионом: он правил всем Уэльсом как король с 1307 по 1321 год (за исключением 1315—1316 годов, когда в Северном Уэльсе его заменял Джон де Грей). Сэру Роджеру помогал в его работе его племянник, ещё один Роджер Мортимер, барон Вигмор, который теперь тесно отождествлялся с политикой и действиями своего дяди. Лорд Чирк сражался при Бэннокбёрне в 1314 году, участвовал в шотландских кампаниях 1319 и 1320 годов. В 1321 году его полномочия как судьи Уэльса были продлены.

Когда бароны Валлийской марки начали войну против королевских фаворитов Диспенсеров, оба Мортимера поддержали это начинание (1321 год). 22 января 1322 года в Шрусбери им пришлось сдаться. Сэр Роджер оказался в Тауэре; его племяннику удалось бежать, а Чирк умер в тюрьме 3 августа 1326 года. О месте захоронения источники сообщают по-разному: это замок Чирк, Бристоль или Вигморский замок. Последний вариант наиболее правдоподобен, так как именно в Вигморе традиционно хоронили Мортимеров.

Личная жизнь и потомки 
Сэр Роджер был женат на Люси де Вальр, дочери и наследнице Робера де Вальра, родившей сына Роджера. У последнего от Джоан Турбервиль был сын Джон. Этой семье не удалось удержать за собой Чирк, перешедший в 1334 году к Фицаланам. Джон Мортимер впоследствии продал свои права на владения деда в Уэльсе. Ни сына, ни внука лорда Чирк ни разу не вызывали в парламент. О дальнейших потомках сэра Роджера ничего не известно.

Вскоре после завоевания Уэльса Мортимер был обвинён перед архиепископом Кентерберийским, посетившим пустующую епархию Херефорда, в прелюбодеянии с Маргаритой, женой Роджера Рэднорского, и другими женщинами. Он усугубил свой грех, посадив в тюрьму священника, который осмелился его обвинить; по приказу архиепископа на Мортимера наложили каноническую епитимью.

Предки 

</center>

В художественной литературе 
Роджер Мортимер из Чирка стал героем романа Мориса Дрюона «Французская волчица» из серии «Проклятые короли».

Примечания

Литература 
 
 
 

Роджер
Бароны Мортимер